A Lagoa Itapeva é uma lagoa localizada no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil.

Topônimo 
Itapeva é um termo de origem tupi que significa "pedra achatada", através da junção dos termos itá (pedra) e peb (achatado).

Características 
A Lagoa Itapeva está inserida na Bacia do Rio Tramandaí e tem uma extensão de abastecimento de 4,6 km. Abrange os municípios de Arroio do Sal, Torres, Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Terra de Areia, Osório, entre outros.

Ver também
 Hidrografia

 ‎
Geografia de Torres (Rio Grande do Sul)
Dom Pedro de Alcântara
Três Forquilhas
Três Cachoeiras